Открытый чемпионат провинции Цзянси по теннису 2019 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Китае, текущий турнир будет проходить в Наньчане на  теннисном стадионе. С 2014 года турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 26 Августа 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард": 
  Синью Гао
  Лю Фанчжоу
  Ксун Фан Йин 
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Жаклин Кристиан
  Джулиана Олмос 
  Пеангтарн Плипыч
  Грета Арн 
  Яна Фетт
  Анна Данилина
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Китай
Теннис
Сентябрь 2019 года
Наньчан